

Codici 
 W2 – codice vettore IATA di Canadian Western Airlines

Altro 
Eutelsat W2 – satellite artificiale terrestre della Eutelsat
 Vector W2 – automobile della Vector Supercars